

Anno 
 301 o 301 a.C.

Codici 
 301 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Mont Megantic, nel Québec, in Canada

Matematica 
 301 – numero

Musica 
 301 – album degli Esbjörn Svensson Trio del 2012